Села:
 Салівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Салівка — Полтавська область, Кременчуцький район

Колишнє село 
 Салівка — нині в межах села Ягільниця Чортківського району Тернопільської області